Cieki wodne

 Szczawnik – dopływ Pełcznicy, przepływa przez Szczawno-Zdrój, Wałbrzych, Świebodzice
 Szczawnik – dopływ Popradu, przepływa przez Szczawnik, Złockie, Muszynę
 Szczawnik – potok, dopływ Muszynki
Szczyty
 Szczawnik (1098 m) – szczyt Bieszczadach Zachodnich w sąsiedztwie góry Jasło
 Szczawnik (1052 m) – szczyt Bieszczadach Zachodnich
 Szczawnik (1430 m) – szczyt na Ukrainie w Karpatach Wschodnich

Miejsca
 Szczawnik – uroczysko w pobliżu wsi Szczawnik

Miejscowości
 Szczawnik – wieś w pobliżu miasta Muszyna (gmina Muszyna)